Название несколькиз православных монастырей:

 Саввин монастырь на реке Тьме
 Саввино-Сторожевский монастырь
 Савво-Вишерский монастырь